Советский район может означать:

Белоруссия 
 Советский район (Гомель)
 Советский район (Минск)

Казахстан 
 Советский район — прежнее название Алмалинского района города Алматы.
 Советский район, 1940—1998 — ныне Аккайынский район (Северо-Казахстанская область).

Киргизия 
 Советский район, 1936—1962, 1969—1992 — ныне Кара-Кульджинский район (Ошская область).

Россия

Районы городов 
 Советский район (Астрахань)
 Советский район (Брянск)
 Советский район (Владивосток)
 Советский район (Волгоград)
 Советский район (Воронеж)
 Советский район (Иваново)
 Советский район (Казань)
 Советский район (Красноярск)
 Советский район (Махачкала)
 Советский район (Нижний Новгород)
 Советский район (Новосибирск)
 Советский район (Орёл)
 Советский район (Орск)
 Советский район (Ростов-на-Дону)
 Советский район (Рязань)
 Советский район (Самара)
 Советский район (Томск)
 Советский район (Тула)
 Советский район (Улан-Удэ)
 Советский район (Уфа)
 Советский район (Челябинск)

 упразднённые и переименованные
 Советский район (Москва)
 Советский район (Каменск-Уральский) — упразднённый в 1956 году внутригородской район Каменска-Уральского.
 Советский район (Краснодар), 1973—1994 — ныне Карасунский внутригородской округ города Краснодара.
 Советский район (Курган), 1962—1991.
 Советский район (Южно-Сахалинск), 1952—1956.

Районы субъектов федерации 
 Советский район (Алтайский край)
 Советский район (Кировская область)
 Советский район (Курская область)
 Советский район (Марий Эл)
 Советский район (Ростовская область)
 Советский район (Саратовская область)
 Советский район (Ставропольский край)
 Советский район (Ханты-Мансийский автономный округ)
 упразднённые и переименованные
 Советский район — название Ромненского района Амурской области в 1941—1963 годах.
 Советский район — название Ладомировского района Белгородской области в 1958—1961 годах.
 Советский район (Великолукский округ) — существовал в 1927—1930 годах.
 Советский район, 1960—1994 — ныне Шамильский район (Дагестан).
 Советский район, до 1994 — ныне Черекский район (Кабардино-Балкария).
 Советский район (Красноярский край) — существовал в 1936—1963 годах, территория передана в Емельяновский район.
 Советский район, 1946—1958 — ныне Неманский район (Калининградская область).
 Советский район (Краснодарский край), 1934—1962 — позже упразднён, территория передана в Новокубанский район.
 Советский район, до 1953 — позже территория передана в Аполлонский район, см. Кировский район (Ставропольский край).
 Советский район — название Советско-Гаванского района Хабаровского края в 1925—1930 годах.
 Советский район — ныне Шатойский район (Чечня).
 Советский район (Чувашская АССР) — существовал в 1939—1956 годах.

Крым 
 Советский район (Крым)

Таджикистан 
 Советский район — ныне Темурмаликский район (Хатлонская область).

Украина 
 Советский район (Макеевка)

Китай 
 Советские районы Китая

Прочее 
 Советский район (газета)